HYI est un sigle qui peut désigner :
 , une fondation indépendante qui se consacre à l'avancement de l'enseignement supérieur en Asie dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Hyi est une abréviation qui peut désigner :
 Hydri, le génitif du nom latin de la constellation de l'Hydre mâle.